Le tournoi de tennis de Bâle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Adriana Gerši remporte le simple dames. En finale, elle bat Marie-Gaianeh Mikaelian, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer María José Martínez Sánchez et Anabel Medina Garrigues.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Bale
Sport en Suisse en 2001
Tennis en juillet 2001
Tennis en août 2001